Пиркко Коркеэ (; ) — финская лыжница, призёр чемпионата мира.

Карьера  
На чемпионате мира 1958 года в Лахти в команде вместе с Тойни Пёюсти и Сийри Рантанен завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке, кроме того была 13-й в гонке на 10 км. Других значимых достижений на международном уровне не имеет, в Олимпийских играх никогда не участвовала.

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира

Лыжники Финляндии